Степноозерка — деревня в Назаровском районе Красноярского края России. Входит в состав Гляденского сельсовета.

География 
Деревня расположен в 54 км к югу от районного центра Назарово.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 112 мужчин и 131 женщина из 243 чел.

Ссылки 
 И дольше века длится день...

Примечания 

Населённые пункты Назаровского района